Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 1996 wurde vom 23. bis 28. Oktober 1995 in drei Gruppen in Belgien, Italien und den Niederlanden ausgetragen. Neben dem Gastgeber Spanien konnten noch fünf weitere Startplätze für die ersten europäischen Titelkämpfe erspielt werden.

Für das Endturnier vom 8. bis 14. Januar 1996 in Córdoba konnten sich die Niederlande, Italien, die Ukraine, Russland und Belgien qualifizieren.

Teilnehmende Länder

Spielorte 
 Niederlande:
 Sporthal De Haspel, Goirle
 Sporthal Het Dok, Dronten
 KNVB Sportcentrum, Zeist
 Pathmoshal, Enschede
 Sportcentrum Maaspoort, ’s-Hertogenbosch

 Italien:
 Torino Palavela, Turin

 Belgien:
 Arenahal, Deurne
 Sporthal Tolhuis, Gent
 Hall du Paire, Pepinster
 Sporthal Alverberg, Hasselt
 La Garenne, Charleroi

Spiele

Gruppe A 
Die Gruppe trug ihre Spiele in den Niederlanden aus.

Gruppe B 
Die Gruppe trug ihre Spiele in Italien aus.

Gruppe C 
Die Gruppe trug ihre Spiele in Belgien aus.

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: Spanien gewinnt Debüt-Turnier
 rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)

Einzelnachweise 

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 1995
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in Belgien
Futsal (Spanien)